Тохолампи () — община в провинции Центральная Остроботния, Финляндия. Общая площадь территории — 616,88 км², из которых 8,45 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Тохолампи проживало 3467 человек: 1741 мужчина и 1726 женщин.

Финский язык является родным для 99,51% жителей, шведский — для 0,03%. Прочие языки являются родными для 0,46% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 19,61%
 от 15 до 64 лет — 60,63%
 от 65 лет — 20,13%

Изменение численности населения по годам:

Известные уроженцы 
 Гебхард, Альберт (1869—1937) — финский живописец и скульптор.
 Юльхя, Пекка (род. 1955) — финский скульптор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Центральная Остроботния